Čolnič je lahko:
 kost v zapestju (os scaphoideum), del zapestnih kosti (ossa carpi)
 kost v stopalu (os naviculare), del nartnic (ossa tarsi)